

Кохани —  село в Голопристанському районі Херсонської області

Кохани — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства